Жигалки — многозначный термин:

Топонимы

Белоруссия 
 Жигалки — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Жигалки — деревня в Погарском районе Брянской области.
 Жигалки — деревня в составе городского округа Чайковский Пермского края.
 Жигалки — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Насекомые 
 Жигалки — триба двукрылых из семейства настоящих мух.